Полтавська спеціалізована школа I–III ступенів № 29 Полтавської міської ради — навчальний заклад Полтави. Школа була заснована у 1975 році.

Про заклад 
З 1977 року в школі започатковано поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу, а з грудня 2004 року школа отримала статус спеціалізованої з поглибленим вивченням англійської мови (довідка № 002/182 Єдиного Державного реєстру від 17.01.2005). З 5 класу учні вивчають другу іноземну мову — німецьку.

Діяльність навчального закладу ліцензована (свідоцтво АОО № 082003 ідентифікаційний код 21064105) та регламентована статутом (зареєстрованим №1588105001000880 від 28.03.1995 р.) у Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України). 

Форма власності за КФВ - комунальна власність.

В школі обладнано 42 навчальних кабінети, з них два комп’ютерні, 8 англійської мови, слюсарна і столярна майстерні, бібліотека, спортивний зал, їдальня.

Адміністрація 
 Директор школи – Орловський Микола Іванович, учитель -методист, відмінник освіти, працює директором школи з 1987 року.
 Довгопол Ніна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, відмінник освіти, учитель-методист, працює на займаній посаді з 
 Остапець Іван Михайлович, заступник директора з навчально-виховної роботи, відмінник освіти, учитель-методист, працює на займаній посаді з 1988 року.
 Столярова Ніна Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, відмінник освіти, учитель-методист, працює на займаній посаді з 1991 року.
 Рахно Тетяна Іллівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, відмінник освіти, учитель-методист, працює на займаній посаді з 1986 року.
 Лутченко Ольга Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист, працює на займаній посаді з 2009 року.
 Шаповаленко Галина Анатоліївна, заступник директора з адміністративно-господарської частини, працює на займаній посаді з 2004 року.

Школи Полтави